Автомобіль WRC () — ралійний автомобіль виготовлений згідно зі специфікаціями ФІА і призначений для участі у змаганнях чемпіонату світу з ралі.

Автомобілі

Джерела 

 The cars at WRC.com 
 Міжнародний спортивний кодекс, додаток J ст. 255 автомобілі групи А 
 FIA-Reglement für Super-2000-Rallyefahrzeuge und World Rally Cars (2011)  (PDF; 155 kB)

Ралі
Чемпіонат світу з ралі